Иосиф Атабеков:
 Атабеков, Иосиф Григорьевич (1934—2021) — советский и российский вирусолог, академик РАН.
 Атабеков, Иосиф Нерсесович (1871—1916) — депутат Государственной думы II созыва от Карсской области.